Улих () — немецкая фамилия.

 Улих, Густав (1838—1914) — немецкий педагог.
 Улих, Иво (род. 1974) — чехословацкий и чешский футболист.
 Улих, Леберехт (1799—1872) — немецкий протестантский богослов.